Mario Pinjuh (Mostar, 5. svibnja 1990. — Mostar, 11. rujna 2020.), bh. hrvatski katolički novinar

Životopis 
Rodio se je u Mostaru. U Mokrom je završio osnovnu. Na Širokom Brijegu završio je Gimnaziju fra Dominika Mandića. U Mostaru je diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost. Zaposlio se je kao novinar. Radio je kao radijski novinar na Običnom radiju, pa nastavio na RTV Herceg-Bosne. Zadnje dvije godine života radio je na Radio postaji Mir Međugorje. Bio je vanjski suradnik portala Jabuka TV. Višegodišnji je istaknuti član KUD-a Mokrog. I s drugim KUD-ovima je surađivao. Zadnjih godina života bio je jedan od glavnih organizatora večeri folkora Na temeljima bazilike naše u Mokrom. 2020. je sa svojim KUD-om Mokrim snimio Himnu Širokobriješkoj Gospi. 
Umro je od COVID-a nakon mjesec dana borbe s virusom.

U znak pijeteta prema kolegi Pinjuhu, portal Jabuka TV je zaključio sve objave do ponedjeljka 14. rujna 2020. godine.

Izvori 

Životopisi, Mostar
Hrvatski novinari iz Bosne i Hercegovine